Циттаріа (Cyttaria) — рід грибів родини Cyttariaceae. Назва вперше опублікована 1842 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 27.10.2019 налічує 13 видів роду Cyttaria:

Примітки

Джерела 
 Berkeley, M.J. 1842. On an edible fungus from Tierra del Fuego, and an allied Chilian species. Transactions of the Linnaean Society of London. 19:37-43 — P. 40.

Роди грибів
Циттарієві